Rivière David peut se référer à:

Toponymes 
Rivière David (rivière Yamaska), un tributaire de la rivière Yamaska coulant dans à la limite des régions Centre-du-Québec et Montérégie, au Québec, Canada.
Rivière à David, un tributaire de la rivière Saguenay, au Québec, Canada.
Rivière David (Panama), une rivière du Panama.
Rivière David (Haiti), une rivière d'Haïti.